Кароль Бек (; род. 3 апреля 1982 года в Зволене, Чехословакия) — словацкий профессиональный теннисист.

Спортивная карьера 

Наиболее известен выходом в финал на турнире ATP в Санкт-Петербурге в 2004 году, где он уступил россиянину Михаилу Южному 2-6, 2-6. В 2010 году дважды пробился в финал на турнирах ATP в парном разряде. В феврале вместе с Харелом Леви в Йоханнесбурге, а также в июне на турнире в Лондоне в паре с Давидом Шкохом

Финалы турниров ATP

Поражения в финалах (3)

Одиночный разряд (1)

Парный разряд (2)

Ссылки 
 

Теннисисты Словакии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года